Bałkanci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Bałkanci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo